Vinné oder Vinne ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Vinné (Slowakei), Gemeinde im Okres Michalovce, Slowakei
 Vinné (Ploskovice), Ortsteil von Ploskovice, Tschechien
 Vinne, früherer Name der Finne (Höhenzug) in Sachsen-Anhalt und Thüringen

Vinne ist der Familienname folgender Personen:

 Erling Vinne (1892–1963), norwegischer Dreispringer
 Ferry van der Vinne (1886–1947), niederländischer Fußballspieler